Al-Bahah (provincie) in Saoedi-Arabië
 Al-Bahah (stad), de hoofdstad van de provincie